Universidade Metodista pode referir-se a:

Universidade Metodista de São Paulo 
Universidade Metodista de Piracicaba
Universidade Metodista Meridional

Desambiguação